

Григор'євка — село, Аккайинський район, Північноказахстанська область
 Григор'євка — село, район імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область

Григор'євка — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Григор'євка — село, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Григор'євка — селище, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Григор'євка — село, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область
 Григор'євка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Григор'євка — присілок, Чаїнський район, Томська область
 Григор'євка — присілок, Шаранський район, Башкортостан

Див. також 
 Григорівка